Decorum (kunsttijdschrift)
Uiterlijke waardigheid
Decorumverlies, een medisch symptoom